Nafta - smjesa tekućih ugljikovodika
 NAFTA - Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (North American Free Trade Agreement)
 Nafta (časopis) - časopis Hrvatskoga nacionalnoga komiteta svjetskoga kongresa za naftu i Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU